Schultens er et nederlandskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Albert Schultens (1686–1750) – nederlandsk orientalist
 Hendrik Albert Schultens (1749–1793) – nederlandsk orientalist
 Jan Jacob Schultens (1716–1788) – nederlandsk orientalist

Efternavne